Ліс — сукупність землі, рослинності, в якій домінують дерева та чагарники, тварин, мікроорганізмів та інших природних компонентів, що в своєму розвитку біологічно взаємопов'язані, впливають один на одного і на довкілля.

Топоніми 

 Ліс — село, Львівська область, Яворівський район

 Ліс () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Н'євр
 Ліс () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Атлантичні Піренеї

Див. також 
 Лес (значення)
 Ляс